SLC9B1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 515 амінокислот, а молекулярна маса — 56 054.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, транспорт натрію, запліднення, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном натрію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки